Block Island ist der Name mehrerer Inseln in den Vereinigten Staaten:

 Block Island (Indiana)
 Block Island (Missouri)
 Block Island (Rhode Island)

Block Island ist der Name eines Offshore-Windparks im atlantischen Ozean.